Lajeosa peut désigner :
au Portugal :
Lajeosa, paroisse civile de la municipalité d'Oliveira do Hospital, située dans le district de Coimbra et la région Centre ;
Lajeosa, paroisse civile de la municipalité de Sabugal, située dans le district de Guarda et la région Centre ;
Lajeosa do Dão ou « Lajeosa », paroisse civile de la municipalité de Tondela, située dans le district de Viseu et la région Centre.